stemma, inaczej przyoczko boczne – występujący u niektórych owadów typ narządu wzroku,
 stemma codicum – termin techniczny występujący w krytyce tekstu.